La stagione 2004-2005 del campionato svizzero di hockey su ghiaccio ha visto campione l'Hockey Club Davos, mentre la stagione regolare è stata vinta dall'HC Lugano.

Classifica Regular Season 

LEGENDA:
G=Giocate, V=Vinte, N=Pareggiate, P=Perse, GF=Gol Fatti, GS=Gol Subiti, Dif=Differenza Reti, Pt=Punti

Playoff

Playout

Spareggio (LNA-LNB) 
Lausanne HC 3 - EHC Basel 4  (4;5; 3;1; 4;3; 1;5; 0;2; 4;2; 0;4)

Classifica Marcatori

Regular Season 

LEGENDA:
PG=Partite Giocate, G=Goal, A=Assist in prima, Pt=Punti

2005
Hockey su ghiaccio nel 2004
Hockey su ghiaccio nel 2005